Woltjer est un nom de famille porté notamment par :
 Jan Woltjer (1849-1917), professeur de langues et littérature classiques ;
 Jan Woltjer (1891-1946), astronome néerlandais, fils du précédent ;
 Lodewijk Woltjer (1930-2019), astronome néerlandais, fils du précédent ;
 Jan Woltjer (1918-1942), résistant néerlandais, membre du  ;
  (1924-2012), historien et professeur.

Ce nom est également porté par :

 , astéroïde nommé d'après l'astronome Jan Woltjer ;
 Woltjer, cratère lunaire également nommé d'après l'astronome Jan Woltjer.

Homonymie de nom de famille